false:
 false () — консольная команда UNIX-совместимых операционных систем.
 FALSE — эзотерический язык программирования, созданный в 1993 году.
 false — литерал (значение) во многих языках программирования.
 False — один из псевдонимов американского музыканта Мэттью Дира.
 False — второй студийный альбом голландской дэт-метал-группы Gorefest.
 False Idols — десятый альбом британского трип-хоп исполнителя Tricky.
 False Start — шестой студийный альбом калифорнийской рок-группы Love.

См. также 
 ложь
 Фалса
 Фальшь